Civilized Man — 9-й студійний альбом Джо Кокерa, презентований 14 вересня 1984 року на лейблі Capitol Records.

Список композицій

Сертифікація

Зовнішні посилання 
 Альбом «Civilized Man»  на сайті Discogs;

Примітки 

Альбоми Джо Кокера
Англомовні музичні альбоми
Альбоми Capitol Records
Вересень 1984